Ірина Бурячок і Оксана Калашникова були чинними чемпіонками, але цього разу Бурячок вирішила не брати участі. Калашникова грала в парі з Ольгою Савчук, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Олександра Панова і Гетер Вотсон. 
Панова і Вотсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Ралука Олару і Шахар Пеєр з рахунком 6–2, 7–6(7–3).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Baku Cup, парний розряд
2014